Lista 433 gmin w departamencie Aube we Francja.

(CAT) – Communauté d’agglomération troyenne, utworzone w 2000.

Gminy we Francji